Die Communauté de communes de la Haute Somme ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 28. Dezember 2012 gegründet und umfasst 60 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Péronne.

Historische Entwicklung 
Der bereits bestehende Gemeindeverband wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2013 mit der Communauté de communes du Canton de Combles und der Communauté de communes du Canton de Roisel fusioniert und unter dem gleichen Namen neu gegründet.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Haute Somme
Gegründet 2012